Митчелл, Джеймс (1866—1951) — австралийский политический деятель, губернатор Западной Австралии.
 Митчелл, Джеймс Клайд (1918—1995) — южноафриканско-британский социолог и антрополог.
  (1900—1964) — министр труда США (1953—1961).
 Митчелл, Джеймс Сарсфилд (1864—1921) — американский легкоатлет и перетягиватель каната, бронзовый призёр Олимпийских игр 1904 года.
 Митчелл, Джеймс Фитц-Аллен (1931—2021) — премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин (1972—1974 и 1984—2000).
 Митчелл, Джеймс Фредерик (1897—1975) — английский футбольный вратарь.